Okręty US Navy o nazwie USS „Neches”

 Pierwszy USS „Neches” (AO-5) był zbiornikowcem floty. Zwodowany w roku 1920, zatopiony przez Japończyków 23 stycznia 1942 roku.
 Drugi USS „Neches” (AO-47) był zbiornikowcem floty. Zwodowany w 1942 roku i zezłomowany w roku 1973.
 Trzeci USNS „Neches” (T-AO-183) był tankowcem leasingowanym przez US Navy. Zwodowany w 1971 roku i zezłomowany w roku 1983.

Neches